Тата́рская Мушуга́ () — село в Мензелинском районе Республики Татарстан, в составе Атряклинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от этнонима «татар» и гидронима «Мөшегә».

География 
Село находится на реке Мушуга, в 38 км к юго-востоку от районного центра, города Мензелинска.

История 
Село основано не позднее 1621 года. В XVIII – первой половине XIX века в сословном отношении жители делились на башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, было распространено пчеловодство.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в селе функционировали мечеть (известна с 1837 года), мектеб, 3 водяные мельницы, хлебозапасный магазин, 3 бакалейные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2483 десятины.

До 1920 года село входило в Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года – в Муслюмовском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 19 февраля 1944 года – в Матвеевском, с 19 ноября 1954 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Муслюмовском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском районах.

В 1929 году в селе образован колхоз имени Калинина. В 1931 году в селе открыта семилетняя школа.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в крестьянских фермерских хозяйствах, агрофирме «Аняк», занимаются полеводством, мясо молочным скотоводством.

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют средняя школа, дом культуры (с 1962 года), библиотека (с 1964 года), детский сад (с 1967 года), медицинский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 1994 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. Ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Мензелинского района